Inverness (Verenigd Koninkrijk), een stad in Schotland
Inverness, sinds 2004 Ingikondré (Coronie), een plaats en voormalige plantage in Suriname
Inverness (Zweden), een plaats in de Zweedse gemeente Danderyd in Stockholms län.

Canada
Inverness (British Columbia), een plaats in de Canadese provincie British Columbia.
Inverness (Nova Scotia), een plaats in de Canadese provincie Nova Scotia.
Inverness (Quebec), een gemeente in de Canadese provincie Quebec.

Verenigde Staten
Inverness (Californië), een plaats in Marin County in de Amerikaanse staat Californië.
Inverness (Florida), een plaats in Citrus County in de Amerikaanse staat Florida.
Inverness (Illinois), een plaats in Cook County in de Amerikaanse staat Illinois.
Inverness (Mississippi), een plaats in Sunflower County in de Amerikaanse staat Mississippi.
Inverness (Montana), een plaats in County in de Amerikaanse staat Montana.